Mezilaurus är ett släkte av lagerväxter. Mezilaurus ingår i familjen lagerväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lagerväxter
Mezilaurus